Ez a lista az aktuálisan külföldi klubokban játszó magyar vagy kettős állampolgárságú, illetve magyar származású férfi labdarúgókat tartalmazza.

A cikk utoljára a következő időpontban lett frissítve: . . .

Anglia 
2. osztály (Championship)
 Callum Styles (Millwall FC)
 Ethan Horváth (Luton Town)
 Sammie Szmodics ((Blackburn Rovers )
 Viktor Gyökeres (Coventry City)

5. osztály (National League)
 Gyollai Dániel (Maidenhead)
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Bodnár János (Peterborough United FC U21)
 Farkas Patrik (Blackburn Rovers U18)
 Hegyi Krisztián (West Ham United U23)
 Michael Okeke (Manchester City U18)

Amerikai Egyesült Államok 
1. osztály (MLS)
 Gazdag Dániel (Philadelphia Union)
 Sallói Dániel (Sporting Kansas City)
2. osztály (USL Championship)
 Tanyi Barnabás (Detroit City FC)
 Tanyi Benedek (Detroit City FC)
 Pávkovics Bence (El Paso Locomotive)
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Kócs-Washburn Erik (Chicago Fire II)
 Pintér Dániel (Inter Miami CF U17)

Ausztria 
1. osztály (Bundesliga)
 Bukta Csaba (SC Rheindorf Altach)
 Tiefenbach Dániel (SC Austria Lustenau)
 Kecskés Ákos (LASK Linz)
2. osztály (2. Liga)
 Tóth Balázs (FC Liefering)
 Berki Marcell (FC Liefering)
 Jánó Zétény (FC Liefering)
 Tóth Milán (SK Sturm Graz II)
 Mester Csaba (FK Austria Wien II)

Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Balabás Bence (AKA Austria Wien U16)
 Burghart Manuel (AKA SV Ried U18)
 Radványi Áron (AKA Admira Wacker Mödling U18)
 Fönyedi Botond (AKA Admira Wacker Mödling U18)
 Haner Antal (WSG Tirol U16)
 Horváth Ádám (TSV Hartberg U17)
 Kovács Patrik (AKA Red Bull Salzburg U18)
 Mester Áron (AKA Austria Wien U18)
 Németh Kristóf (TSV Hartberg U17)
 Rádai Ádám (Grazer AK II)
 Pintér Attila Filip (AKA Rapid Wien U18)
 Takács Kevin (SK Austria Klagenfurt II)
 Várnai Áron (TSV Hartberg U17)

Belgium 
2. osztály (Challenger Pro League)
 Vancsa Zalán (Lommel SK)
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Vic Van Osselaer (Waasland-Beveren U21)

Bosznia-Hercegovina 
1. osztály (Premijer Liga)
 Asmir Suljic (FK Sarajevo)

Ciprus 
1. osztály (Protáthlima A’ Katigoríasz)
 Gyurcsó Ádám (AÉK Lárnakasz)
 Nikolics Nemanja (AÉK Lárnakasz)
 Lang Ádám (Omónia)
 Omri Altman (AÉK Lárnakasz)
 Onódi Ákos (Akritas Chlorakas)
2. osztály (Défteri Katigoría)
 Dusan Lalatovic (Ayia Napa FC)
 Kovács Zoltán (Ypsonas FC)

Dánia 
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Kotsis Albert (Odense BK U19)
 Napuda Valentin (SønderjyskE U19)
 Németh Hunor Vajk (FC København U17)

Dél-Korea 
1. osztály (K League 1)
 Ádám Martin (Ulszan Hyundai)

Feröer 
1. osztály (Vodafonedeildin)
 Turi Dávid (Víkingur Gøta)
 Turi Géza (Klaksvik)

Franciaország 
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Axel Kedvesi (Montpellier U19)

Görögország 
1. osztály (Szúper Línga)
 Laci Zsiga (AÉK)
 Paulo Vinícius (Levadiakósz)
 Gróf Dávid (Levadiakósz)
 Kleinheisler László (Panathinaikósz)

Hollandia 
1. osztály (Eredivisie)
 Kerkez Milos (AZ Alkmaar)
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Kovács Krisztián (Sparta Rotterdam U16)
 Németh Vencel (NAC Breda U16)

Horvátország 
1. osztály (Prva HNL)
 Lovrencsics Gergő (Hajduk Split)
 Sasa Popin  (Vuteks Sloga)

Izrael 
1. osztály (Ligat háAL)
 Robi Levkovich (Hapóél Hadera)
 Rotem Keller (Makkabi Netánjá)
 Koszta Márk (Makkabi Bné Reineh) – (kölcsönben a Torpedo Moszkva-tól)

Koszovó 
1. osztály (BKT Superliga)
 Cenaj Drilon (FC Prishtina)

Németország 
1. osztály (Fußball-Bundesliga)
 Gulácsi Péter (RB Leipzig)
 Willi Orbán (RB Leipzig)
 Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)
 Sallai Roland (SC Freiburg)
 Schäfer András (1. FC Union Berlin)
 Dárdai Márton (Hertha BSC)
2. osztály (Fußball-Bundesliga 2)
 Németh András (Hamburger SV)
3. osztály (3.Liga)
 Bolyki Andor (Hallescher FC)
4. osztály (Regionalliga)
 Schindler Olivér (SV Atlas Delmenhorst)
4. osztály (Bayernliga Süd)
 Daróczi Dávid (TSV 1860 Rosenheim)
 Bach Botond (Tennis Borussia Berlin)
7. osztály (Kreisliga)
 Bódi Balázs (VfB Kulmbach)
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Böcking Andreas (Arminia Bielefeld U16)
 Brink Marten (SC Paderborn U19)
 Czakó Milán (Fortuna Düsseldorf U17)
 Csatári Kevin (SSV Jahn Regensburg U19)
 Dárdai Bence (Hertha BSC U19)
 Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt U17)
 Fordyce-Hlywka Trey (SV Waldhof Mannheim U17)
 Mendi Ronald (1. FSV Mainz 05 U17)
 Szitai Szabolcs (Hannover 96 U19)
 Szollár Márk (1. FSV Mainz 05 U16)
 Aiden Harangi (Eintracht Frankfurt U17)
 Katkó Kende (SC Preußen Münster U17)

Norvégia 
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Bogdán Hunor Lehel (Tromsø IL U16)

Olaszország 
2. osztály (Serie B)
 Balogh Botond (Parma)
 Nagy Ádám (AC Pisa)
 Paolo Farago  (Como)

Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Bartha Botond (Bologna U19)
 Csánk-Takács Kristóf (Torino U17)
 Dénes Adrián (Fiorentina U18)
 Fiáth Bence (Parma U19)
 Galántai Tamás (Torino U17)
 Komlósi Bence (Parma U18)
 Ozzano Daniel (Parma U19)
 Ozzano Roberto (Parma U16)

Portugália 
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Bencze Antal (Vitória SC U23)

Románia 
1. osztály (Liga I)
 Fülöp Lóránd (FC Voluntari)
 Tamás Márk (Sepsi OSK)
 Varga Roland (Sepsi OSK)
 Funsho Bamgboye ( FC Rapid București)
2. osztály (Liga II)
 Casiadi-Bakó Soma (FK Csíkszereda)
 Jelena Richárd (FK Csíkszereda)
 Hodgyai László (FK Csíkszereda)
 Csiszér Balázs (FK Csíkszereda)
 Vita Dániel (FK Csíkszereda)
 Tajti Balázs (FK Csíkszereda)
 Csala Tibor (FK Csíkszereda)
 Nikola Kodzic (FK Csíkszereda)
 Kovács Lóránt (FK Csíkszereda)
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Domokos Dominik (CFR Cluj U19)
 Göndör Alex (FK Csíkszereda U19)]
 Sárközi Hunor (UTA Arad U19)
 Szin Ferenc (FK Csíkszereda II) – (kölcsönben a Puskás Akadémia FC-től)

Spanyolország 
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Pongó-Dankai Dominik (Rayo Vallecano U17)
 Yaakobishvili Antal (Girona FC U19)
 Yaakobishvili Áron (FC Barcelona U18)

Svájc 
1. osztály (Super League)
 Bolla Bendegúz (Grasshoppers) – (kölcsönben a Wolverhampton Wanderers FC-től)
 Szalai Ádám (FC Basel)
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Anklin Lenny (FC Thun U18)
 Görög Aaron (FC Thun U16)
 Sebők Péter (FC Zürich U18)
 Kepenyes Endre (FC Vaduz II)

Svédország 
1. osztály (Allsvenskan)
 Sebastian Nanasi (Malmö FF)

Szerbia
1. osztály (Super Liga Srbije)
 Antić Dimitrije (FK Kolubara)
 Nemanja Andric (FK Kolubara)
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Kónya Ádám (Topolyai SC U17)

Szlovákia 	
1. osztály (Fortuna liga)
 Balogh Norbert (FC DAC 1904) 
 Holman Dávid (Slovan Bratislava)
 Kalmár Zsolt (FC DAC 1904) 
 Szendrei Ákos (FC DAC 1904)
 Veszelinov Dániel (FC DAC 1904)
 Szánthó Regő (FC DAC 1904) – (kölcsönben a Ferencvárosi TC-től)

2. osztály (2.Liga)
 Gyurákovics Erik (STK Samorín)
 Laky László (Komáromi FC)
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Halász Milán (FC DAC 1904 U17)

Szlovénia 
2. osztály (Druga liga)
 Burai Erik (NK Nafta Lendava)
 Dávid Zoltán (NK Nafta Lendava)
 Hegedűs Márk (NK Rogaska)
Tartalék- és utánpótláscsapatokban szereplők
 Kovács Erik (NK Nafta Lendava U17)
 Rodek Zoltán (NK Nafta Lendava U17)
 Varga Hunor (NK Nafta Lendava U19)

Törökország 
1. osztály (Süper League)
 Szalai Attila (Fenerbahçe SK)
 Szabó Bálint (Antalyaspor)

2. osztály (1. Lig)
 Kalafat Álmos (Menemen FK)
 Ugrai Roland (Pendikspor)

Ukrajna 
1. osztály (Premjer-Liha)
 Vjacseszlav Csurko (Zorya Lugansk)

Uruguay 
2. osztály (Segunda División)
 Vadócz Krisztián (Central Espanol)

Források 
 Nemzetisport.hu 
 Osztrák labdarúgással foglalkozó oldal
 Osztrák és német (amatőr) labdarúgással foglalkozó oldal
 Transfermarkt

Jegyzetek 

 
Labdarúgók listái